Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1975, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1975, ha avuto come vincitrice Virginia Ruzici che ha battuto in finale Marianna Simionescu 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Greer Stevens (quarti di finale)

 Marianna Simionescu (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1975